Laila steht für:
 Derdeba, nächtliche Besessenheitszeremonie

Laila heißen folgende geographische Objekte:
 Isla del Perejil, in der Straße von Gibraltar (arabischer Name)
 Laila (Swanetisches Gebirge), Gipfel im Swanetischen Gebirge (Kaukasus)

Laila ist der Name folgender Personen:
 ein weiblicher Vorname, siehe Laila (Vorname) – dort auch zu Namensträgerinnen
 Runa Laila (* 1952), Sängerin aus Bangladesch

Laila, weitere Namen:
 Madschnūn Lailā,  klassische orientalische Liebesgeschichte
 Laila (1936), dänischer Film von George Schnéevoigt aus dem Jahr 1936
 Laila – Liebe unter der Mitternachtssonne, schwedisch-deutscher Film aus dem Jahr 1958
 Der Kommissar und das Meer: Laila, neunte Folge der Filmreihe Der Kommissar und das Meer
 Poems for Laila, Osteuropa-Folk-Pop-Band
 Laila, Song des Musikprojektes Blue System
 Laila (Lied), Lied von Joachim Dauber und Georg von Breda

Siehe auch:
 Layla
 Leila